Il termine Olimpiadi di Atene o Giochi olimpici di Atene può riferirsi a due distinte edizioni delle olimpiadi estive:
Giochi della I Olimpiade (del 1896)
Giochi olimpici intermedi (del 1906)
Giochi della XXVIII Olimpiade (del 2004)